Das 99. Indianapolis 500 auf dem Indianapolis Motor Speedway, fand am 25. Mai 2015 statt und ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht.

Bericht 

Kurz nach dem Start kollidierte Sage Karam mit Takuma Sato und löste damit die erste Gelbphase aus. Beim Verlangsamen des Feldes fuhr Simona de Silvestro dem späteren Sieger Juan Pablo Montoya ins Heck und beschädigte dabei die Verkleidung des rechten Hinterrades. Montoya steuerte außerplanmässig die Box an und ließ sich den Schaden reparieren. Als Letzter nahm er das Rennen nach dem Neustart wieder auf. Aus Position 31 kämpfte sich der Kolumbianer nach vorne. Nach dem sechsten Restart wegen einer Gelbphase, lieferten sich die beiden Penske-Piloten Montoya, Will Power und die Ganassi-Fahrer Scott Dixon und Charlie Kimball harte Duelle um die vorderen Plätze. In der letzten Runde machten Montoya und Power den Sieg unter sich aus, Montoya überquerte die Ziellinie mit einem minimalen Vorsprung von 0,1046 Sekunden. Für Montoya war es der zweite Sieg in Indianapolis nach dem Jahr 2000 und für das Team Penske der 16. Erfolg.

Klassifikationen

Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / 6 Gelbphasen für insgesamt 47 Rd.

Weblinks 

 Offizielle Website INDYCAR: https://indycar.com/

Einzelnachweise 

2015
Rennen der IndyCar Series 2015
Sportveranstaltung in Speedway (Indiana)
Indianapolis Motor Speedway